«Двадцать лет спустя» — советский художественный фильм режиссёра Аиды Манасаровой, снятый в 1965 году на киностудии «Мосфильм», посвящённый памяти Михаила Светлова, по мотивам его одноимённой пьесы.

Сюжет 
Зимой 1919 года группа комсомольцев по распоряжению Ревкома осталась на подпольной работе в занятом белыми городе. В целях конспирации они ставят любительский спектакль по роману Александра Дюма — любимого писателя одного из ребят.

После неудачной попытки расклеить листовки в одном из людных мест военным патрулём арестован Саша Сергеев. По найденному у него списку актёров контрразведка собирается провести аресты.

Саша не хочет выглядеть в глазах своих товарищей предателем и бежит из-под стражи. Он успевает добраться до особняка Домбровских, где до прихода белых была их коммуна, и ценой своей жизни предупреждает ребят об опасности.

В ролях 
 Георгий Куликов — Семён
 Жанна Прохоренко — Дуня
 Людмила Гнилова — Тося
 А. Носикова — Валя
 Анатолий Шаляпин — Саша Сергеев
 Юрий Эпштейн — Костя «налево» (Каменский)
 Александр Вигдоров — Вася «направо» (Каменский)
 Лев Вайнштейн — Моисей
 Владимир Петченко — Коля
 Лидия Сухаревская — Берта Кузьминишна
 Павел Шпрингфельд — наборщик Лука

Съёмочная группа 
 авторы сценария: Михаил Светлов, Аида Манасарова
 постановка и музыка Аиды Манасаровой
 главный оператор — Марк Дятлов
 художник-постановщик — Алексей Лебедев

Примечания

Литература

Ссылки 
 «Двадцать лет спустя». 
 Худ. фильм «Двадцать лет спустя». 
 70 фильмов, которые снимались в Калуге и Калужской области. 
 Как династия из Екатеринослава добилась успеха в Голливуде. Михаил Светлов. 

Фильмы СССР 1965 года
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Аиды Манасаровой